Суперкубок Италии по футболу 2013 () — 26-й розыгрыш Суперкубка Италии, в котором встречались чемпион Италии сезона 2012/13 «Ювентус» и обладатель Кубка Италии 2012/13 «Лацио». Игра состоялась 18 августа 2013 года в Риме на «Стадио Олимпико».

Матч

Примечания 

2013
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Лацио»
Футбол в Италии в 2013 году
Футбольные соревнования в Риме
События 18 августа
Август 2013 года